Ein Löschfahrzeug ist ein Feuerwehrfahrzeug, das primär zur Brandbekämpfung ausgelegt ist:

 in Deutschland als Oberbegriff für verschiedene Typen von Feuerwehrfahrzeugen, siehe Feuerwehrfahrzeuge in Deutschland
 in der Schweiz und in Österreich als genormter Typ, siehe Feuerwehrfahrzeuge in der Schweiz bzw. Feuerwehrfahrzeuge in Österreich

Siehe auch 

 ein Löschzug ist kein Fahrzeug, sondern eine taktische Einheit, zu der stets mehrere Fahrzeuge gehören
 ein Löschgruppenfahrzeug ist ein spezieller Typ von deutschen Feuerwehrfahrzeugen

Feuerwehrfahrzeuge